Trnávka ist der Name mehrerer Orte:
 einer Stadt (deutsch Markt Türnau) im Okres Svitavy, Tschechien – siehe Městečko Trnávka
 einer Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien – siehe Trnávka u Přelouče
 einer Gemeinde im Okres Nový Jičín, Tschechien – siehe Trnávka u Nového Jičína

 einer Gemeinde im Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, Slowakei – siehe Trnávka (Dunajská Streda)
 einer Gemeinde im Okres Trebišov, Košický kraj, Slowakei – siehe Trnávka (Trebišov)
 einer Katastralgemeinde im Stadtteil Ružinov in Bratislava, Bratislavský kraj, Slowakei – siehe Trnávka (Bratislava)

 eines Nebenflusses des Dolný Dudváh in der Slowakei, siehe Trnávka (Dolný Dudváh)
 eines Nebenflusses der Lubina in Tschechien, siehe Trnávka (Lubina)
 eines Nebenflusses der Ondava in der Slowakei, siehe Trnávka (Ondava)
 eines Nebenflusses der Želivka in Tschechien, siehe Trnávka (Želivka)